Hans Bandemer ist der Name folgender Personen:

* Hans Walter Bandemer (1932–2009), deutscher Mathematiker
 Hans Wilhelm von Bandemer (1725–1788), deutscher Generalmajor